Румина (Пловдив, 12. април 1985) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Жестоко}- (2007)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1985.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи